Sittner ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Sittner (* 1938), deutscher Journalist
 Hans Sittner (1903–1990), österreichischer Jurist, Musiklehrer, Autor und Pianist
 Heinz Sittner (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Stephan Sittner († 2012), deutscher Sportholzfäller